Leonid Sluțki se poate referi la:
 Leonid Sluțki (n. 1971), antrenor rus de fotbal; fost fotbalist
 Leonid Sluțki (politician) (n. 1968), politician rus